Cura peut désigner :
Cura, instrument à cordes pincées de la musique turque
Cura, genre de vers plats de la famille Dugesiidae
La Cura, île de la lagune de Venise
Cura, allégorie romaine
CURA, Institute on Culture, Religion, and World Affairs de l'Université de Boston, fondé par le théologien et sociologue américain Peter L. Berger
Ultimaker Cura, anciennement Cura, un logiciel libre de découpe (slicer en anglais) pour impression 3D fourni par la société Ultimaker